Il singolare del Citizen Cup 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Steffi Graf era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Jana Novotná che non ha disputato l'incontro.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Citizen Cup 1989